Tryon steht für:

Geographie:

 Tryon (North Carolina)
 Tryon (Oklahoma)
 Tryon (Nebraska)
 Tryon County (North Carolina), ein ehemaliges County in North Carolina
 Tryon County (New York), früherer Name des Montgomery County (New York)

Familienname:

 Alice Faber Tryon (1920–2009), US-amerikanische Botanikerin
 Amy Tryon (1970–2012), US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin
 Anthony Tryon, 3. Baron Tryon (1940–2018), britischer Peer, Geschäftsmann und Politiker
 Chloe Tryon (* 1994), südafrikanische Cricketspielerin
 Dwight William Tryon (1849–1925), amerikanischer Landschaftsmaler
 Edward Tryon (1940–2019), US-amerikanischer Physiker

 Glenn Tryon (1898–1970), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Joe Tryon-Shoyinka (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Justin Tryon (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pat Tryon (* 1956), kanadischer Badmintonspieler
 Rolla Milton Tryon (1916–2001), US-amerikanischer Botaniker
 Tom Tryon (1926–1991), US-amerikanischer Schauspieler, Schriftsteller
 William Tryon (1729–1788), britischer Gouverneur North Carolinas und New Yorks

Siehe auch:

 Tryon Resolves, politische Deklaration im Rahmen des US-amerikanischen Unabhängigkeitsprozesses
 Tryon International Equestrian Center, Pferdesportanlage in Tryon, North Carolina